Mäander ( Meandros) steht für:
 Mäander, Schlingen, die viele Flüsse im Mittel- und Unterlauf oder Durchbruchstälern aufweisen
 Großer Mäander (Büyük Menderes), ein Fluss in Phrygien und Ionien in Kleinasien, heute Türkei
 Kleiner Mäander (Küçük Menderes), ein Fluss in Phrygien und Ionien in Kleinasien, heute Türkei
 Mäander (Ornamentik), ein dem Mäandrieren nachempfundenes Ornament
 Mäander (Heraldik), eine Form in der Wappenkunde
 Mäanderartig verschlungene Leiterbahnen im Platinen-Layout
 mäandern, Verb: ein kurvenreiches, verschlungenes Muster aufweisen

Siehe auch:
 Mäanderhöhle
 Mäandertrüffel
 Meander
 Menander